Tarnation bezeichnet:
Tarnation (Band), amerikanische Independent-Band
Tarnation (Film), amerikanischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003